In der Saison 1982/83 der 2. Bundesliga erreichten der SV Waldhof Mannheim, Kickers Offenbach und Bayer 05 Uerdingen den Aufstieg in die Bundesliga.

Waldhof Mannheim stieg zum ersten Mal in die Bundesliga auf. Offenbach, das zuletzt 1975/76 erstklassig war, schaffte nach sechs Jahren wieder den Sprung ins Oberhaus und Uerdingen erreichte den dritten Aufstieg seiner Vereinsgeschichte nach 1975 und 1979.

Gleich drei Neulinge mussten sofort wieder absteigen: Der FC Augsburg, der FSV Frankfurt und TuS Schloß Neuhaus aus Paderborn. Vierter Absteiger war die SpVgg Fürth. Alle vier Absteiger kamen später wieder in die 2. Bundesliga zurück, jedoch erst nach elf (FSV Frankfurt) bis 23 Jahren (FC Augsburg). TuS Schloß Neuhaus und die SpVgg Fürth fusionierten während ihrer Amateurzeit mit anderen Vereinen und heißen seitdem SC Paderborn 07 und SpVgg Greuther Fürth.

Diese Saison war die erste seit Einführung der 2. Bundesliga 1974, in der es kein Stadtderby gab.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste 
Torschützenkönig der Saison war Dieter Schatzschneider mit 31 Toren, erzielt für Hannover 96 und den SC Fortuna Köln.

Relegation 
In den Relegationsspielen trafen der Sechzehnte der Bundesliga FC Schalke 04 und der Dritte der 2. Bundesliga Bayer 05 Uerdingen aufeinander.

|}

Hinspiel

Rückspiel

Aufsteiger

Literatur 
Kicker-Sportmagazin: Jahrgänge 1982-1983, Olympia-Verlag GmbH, 

1982 83
Fußballsaison 1982/83